Plusieurs comètes ont été découvertes par l'astronome américaine Jean Mueller et portent en conséquence son nom.

On peut citer les comètes périodiques suivantes :

et d'autres comètes (comètes périodiques non numérotées ou non périodiques) :

Notes et références